Geller oder Gellér ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Girschewitsch Geller (1931–2014), russischer Schachspieler und -journalist
 Avishai Geller (* 1979), israelischer Eishockeyspieler
 Axel Geller (* 1999), argentinischer Tennisspieler
 Brigitte Geller, schweizerische Flötistin und Opernsängerin (Sopran)
 Bruce Geller (1930–1978), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Christian Geller (* 1975), deutscher Musikproduzent und Komponist
 Efim Geller (1925–1998), ukrainisch-sowjetischer Schachspieler
 Eliezer Geller (1918–1944), polnischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Emmanuil Saweljewitsch Geller (1898–1990), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Fritz Geller-Grimm (* 1965), deutscher Biologe, Präparator und Museumskurator
 Gábor Gellér (* 1958), ungarischer Skispringer
 Gregor Geller (1903–1988), deutscher Richter
 Gunnar Geller (* 1967), deutscher Fotograf
 Hans Geller (1894–1962), deutscher Kunstsammler, Intendant der Dresdner Museen
 Herb Geller (1928–2013), US-amerikanischer Jazz-Musiker, Komponist und Arrangeur
 Isidor Geller, österreichischer Jurist, Unternehmen und Multimillionär, ermordet vom NS-Regime
 Johann Nepomuk Geller (1860–1954), österreichischer Maler
 Johannes Geller (* 2000), deutscher Schauspieler
 László Gellér (* 1944), ungarischer Skispringer
 Larry Geller (* 1939). US-amerikanischer Autor und Frisör
 Lorraine Geller (geboren als Lorraine Winifred Walsh, 1928–1958), US-amerikanische Jazz-Pianistin
 Margaret Geller (* 1947), US-amerikanische Astrophysikerin
 Mark Geller (* 1949), US-amerikanischer Altorientalist
 Maximilian Geller (* 1964), Schweizer Saxophonist, Filmkomponist und Mundstückhersteller
 Mihály Gellér (* 1947), ungarischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Pamela Geller (* 1958), US-amerikanische Bloggerin, Autorin, politische Aktivistin und Kommentatorin
 Richard Geller (1927–2007), französischer Physiker
 Rolf-Hermann Geller (* 1945), deutscher Grafiker und Maler, Professor für Visuelle Kommunikation und Ästhetik
 Rudolf Geller (1863–1917), Bürgermeister von Bocholt 1896–1908
 Ruth Geller (* 1923), israelische Schauspielerin
 Sándor Gellér (1925–1996), ungarischer Fußballspieler
 Toni Geller (1924–2012), deutscher Büttenredner
 Uri Geller (* 1946), israelischer Bühnenmagier
 Wolfgang Peter Geller (* 1945), deutscher Fotograf